Eric Alexander – calciatore statunitense
 Eric Alexander – attore, regista, sceneggiatore e doppiatore italiano
 Eric Alexander – giocatore di football americano statunitense